L’université de l’Indiana du Sud est une université publique américaine de l’État de l’Indiana. Son campus est dans la ville d’Evansville dans le comté de Vanderburgh. Elle a été fondée en 1965 comme une extension de l’université de l'Indiana.

Liens externes 
 
  Site officiel

Université en Indiana
Établissement scolaire fondé en 1965
Evansville (Indiana)